Владислав Боро́вский (; , Вильно Российская империя (ныне  Литва) — , , Франция) — польский , активный участник польского восстания 1863 года.

Служил в Русской императорской армии в чине -подпоручика.

В 1859 году окончил инженерное училище. С 1861 служил в сапёрной бригаде, дислоцированной в Киеве. Вёл здесь революционную работу.

Весной 1863, когда на Правобережной Украине началось восстание, Боровский возглавил один из повстанческих отрядов. В бою под Бородянкой (теперь Киевская область, Украина) его отряд разбили царские войска.

Боровский попал в руки властей, однако вскоре бежал во Францию. С 1864 жил в эмиграции. Учился дорого- и мостостроению.

Умер в Париже и похоронен на кладбище Монмартр.

Ссылки 
 [leksika.com.ua/10951005/ure/borovskiy Владислав Боро́вський]

Польские повстанцы 1863 года
Похороненные на кладбище Монмартр
Подпоручики